Miejscowości w USA:
 Hatch – wieś w stanie Nowy Meksyk, w hrabstwie Doña Ana
 Hatch – miejscowość w stanie Utah, w hrabstwie Garfield
W Wielkiej Brytanii:
 Hatch – miejscowość w hrabstwie Bedfordshire (Anglia)